Cadens (muziektheorie), een opeenvolging van tonen of akkoorden
 Cadens (Penderecki), een compositie van Krzysztof Penderecki uit 1984
 Cadens (Sallinen), een compositie van de Fin Aulis Sallinen uit 1965